Dies ist eine Liste der Städte in Niger.

Die Tabelle enthält die Städte über 2.000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 20. November 1977, 10. Mai 1988, 20. Mai 2001 und für den 10. Dezember 2012. Angeführt ist auch die übergeordnete Verwaltungseinheit (Region), zu der die Stadt gehört. Niamey bildet einen eigenen Hauptstadtdistrikt und gehört keiner Region an. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

Siehe auch 
 Liste der größten Städte Afrikas
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 Institut National de la Statistique
 City Population – historische Einwohnerzahlen der Städte im Niger

!
Niger